

Geografia

Austria 
 Breitenfurt bei Wien – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mödling

Niemcy 
 Breitenfurt – dzielnica Berchinga